Jméno Národní strana práce náleží několika subjektům:

 Národní strana práce (1925) – prvorepubliková politická strana
 Národní strana práce (1938) – druhorepubliková opoziční levicová strana